Konföderiertenkongress bezeichnet den
 Zweiten Kontinentalkongress in der Zeit vom 1. März 1781 bis zum 4. März 1789
 Kongress der Konföderierten Staaten von Amerika in der Zeit des Sezessionskriegs von 1861 bis 1865